Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'US Open de tennis 2017 se déroule du 22 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Maximilian Marterer
  Denis Shapovalov
  Radu Albot
  Václav Šafránek
  Juan Cruz Aragone
  Mikhail Kukushkin
  Cameron Norrie
  Stefano Travaglia
  Cedrik-Marcel Stebe
  Adrián Menéndez-Maceiras
  Vincent Millot
  John-Patrick Smith
  Evan King
  Nicolas Mahut
  Darian King
  Tim Smyczek

Repêchés 
Deux places de lucky loser sont par ailleurs attribuées pour participer au tableau principal à la suite des forfaits d'Andy Murray et de Milos Raonic. Deux joueurs sont tirés au sort parmi les huit meilleurs joueurs éliminés au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Lukáš Lacko
  Leonardo Mayer

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'US Open de tennis 2017
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 

2017
Tennis masculin en 2017